Oude Wetering (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Kampen, genoemd naar de gelijknamige watergang in de Polder Mastenbroek;
 Oude Wetering (Utrecht), een afwateringskanaal op de grens van Polder Reijerscop in de gemeenten Utrecht en Woerden en Polder Mastwijk en Achthoven in de gemeente Montfoort; 
 Oude Wetering (Zuid-Holland), een plaats in de gemeente Kaag en Braassem (Zuid-Holland);
 Oude Wetering (kanaal), een kanaal dat de Ringvaart van de Haarlemmermeer met het Braassemermeer verbindt; 
 Station Oude Wetering, een voormalig spoorwegstation bij de voornoemde Zuidhollandse plaats.

Zie ook 
Nieuwe Wetering (doorverwijspagina)